Narthex (griechisch ) ist:

 die Vorhalle einer Basilika, siehe Narthex
 in der griechischen Mythologie die heilige Pflanze des Dionysos, siehe Riesenfenchel 
 in der Antike ein (ursprünglich aus dem Stängel des Riesenfenchels gefertigter) Behälter, insbesondere für Medikamente, siehe Narthex (Behälter)
 im spätbyzantinischen Reich ein vom Patriarchen oder Kaiser bei der Krönungszeremonie getragener Stab, siehe Narthex (Zeremonialstab)